Ю́рий Абра́мов: Абрамов, Юрий Андреевич (1936—2001) — советский и российский экономист.
 Абрамов, Юрий Петрович (род. 1960) — советский и российский футболист, судья.
 Абрамов, Юрий Сергеевич (род. 1976) — российский легкоатлет.